Theden ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Theden (1857–1909), deutscher Schriftsteller
 Johann Christian Anton Theden (1714–1797), preußischer Militärarzt, Chirurg und Naturforscher